Hoge Synagoge (Praag),     een synagoge in Praag
 Hoge Synagoge (Krakau),    een voormalige synagoge in Krakau.